PLA är en akronym med flera betydelser: 

 polylaktid, en polymer baserad på laktid som är en cyklisk form av mjölksyra
 People's Liberation Army, engelska för den kinesiska Folkets befrielsearmé
 PLA, en vid tillverkningen programmerbar integrerad krets